Damòfil (filòsof), filòsof i poeta grec
 Damòfil (pintor), pintor grec